Аль-Фарабі (871–951) — середньовічний вчений, східний філософ та математик

 Аль-Фарабі — село, Жетисайський район, Туркестанська область, Казахстан